Zeunert ist der Familienname folgender Personen:
 Kurt Zeunert, deutscher Filmeditor
 Willy Zeunert (1882–1969), deutscher Filmeditor, Aufnahmeleiter und Filmregisseur